Шенкендорф — немецкая фамилия. Встречаются варианты написания Schenkendorff и Schenckendorff.

Известные носители:

 Генрих фон Шенкендорф (1877—1941) — немецкий генерал-лейтенант.
 Леопольд фон Шенкендорф, также писал под псевдонимом Гюнтер Эрнст (1909—1988) — немецкий поэт.
 Максимилиан фон Шенкендорф (1783—1817) — немецкий поэт и писатель начала XIX века.
 Максимилиан фон Шенкендорф (1875—1943) — немецкий генерал от инфантерии.
 Эмиль фон Шенкендорф (1837-?), — прусский политический деятель.

Примечания